Kelsey steht für:

 Kelsey (Kalifornien), Ort im El Dorado County
 Kelsey (Kanada), Ort in der Provinz Manitoba
 Kelsey (Minnesota), Ort im St. Louis County
 Kelsey (Texas), Ort im Upshur County
 (6260) Kelsey, Asteroid des Hauptgürtels
 Mount Kelsey, Berg im Coatsland, Antarktika
 Kelsey-Kliff, Felsenkliff an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Kelsey Wheel Company, siehe Kelsey-Hayes, US-amerikanischer Automobil-Zulieferer
 Kelsey Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
  C. W. Kelsey Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Kelsey ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Kelsey (* 1963), britische Singer-Songwriterin
 Chris Kelsey (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Frances Oldham Kelsey (1914–2015), US-amerikanische Pharmakologin
 Francis W. Kelsey (1858–1927), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Harlan Kelsey (1872–1958), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt
 Henry Kelsey (um 1667–1724), englischer Pelzhändler und Entdecker
 Jack Kelsey (1929–1992), walisischer Fußballspieler
 James Kelsey (1952–2007), US-amerikanischer anglikanischer Bischof
 Linda Kelsey (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 Otto Kelsey (1852–1934), US-amerikanischer Politiker
 Weston Kelsey (* 1981), US-amerikanischer Fechter
 William H. Kelsey (1812–1879), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Kelsey Museum of Archaeology, Museum für archäologische Funde in Ann Arbor
 Wasserkraftwerk Kelsey am Nelson River, Manitoba, Kanada